För den spanska staden, se Xàbia.

Xabea är ett släkte av insekter som ingår i familjen syrsor. 

Släktets arter förekommer i Sydostasien och i den australiska regionen.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Xabea